Существует несколько одноимённых экранизаций пьесы Юджина О’Нила «Долгий день уходит в ночь» ():
 Долгий день уходит в ночь (фильм, 1962) — американская чёрно-белая драма режиссёра Сидни Люмета. Номинации на премии «Оскар», «Золотой глобус», призёр Каннского кинофестиваля.
 Долгий день уходит в ночь (фильм, 1982) — американская телевизионная драма режиссёра Уильяма Вудмана. Две премии CableACE Award.
 Долгий день уходит в ночь (фильм, 1987) — британская телевизионная драма режиссёра Джонатана Миллера. Номинация на премию «Золотой глобус».

Ссылки 
 http://www.imdb.com/find?s=all&q=Long+Day%27s+Journey+Into+Night
 http://www.allmovie.com/search/all/long+day's+journey+into+night